Cavedano è il nome comune di diverse specie di pesci d'acqua dolce appartenenti alla famiglia Cyprinidae:
 Squalius squalus (cavedano italico)  – il più diffuso in Italia
 Squalius cephalus (cavedano europeo) – comune in Europa centrale ma raro in Italia
 Squalius lucumonis (cavedano di ruscello) – endemico di una ristretta area tra Toscana, Umbria e Lazio

Altri progetti